Oar (vlindergeslacht), een vlindergeslacht
 Oar (album), een album van de Amerikaanse muzikant Skip Spence